De DFB-Pokal 1978–1979 was de 36ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 4 augustus 1978 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 23 juni 1979 met de finale in het Niedersachsenstadion in Hannover, die onder leiding stond van scheidsrechter Günter Linn. Aan het toernooi deden 128 clubteams mee.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1978/79
2. Bundesliga 1978/79
Finale DFB-Pokal 1979

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1978/79